Oplysning kan betyde:
 Oplysning i form af Information
 Oplysning i form af Undervisning
 Oplysning i betydningen belysning. (Om lysmængde/lysstyrke eller om belysningsmidler/lyskilder).